В данном списке представлены традиционные места событий, описанных в Евангелии, предшествующих им и последующих за ними и связанных с земной жизнью Иисуса Христа, Божией Матери, Иоанна Предтечи и апостолов. Для христиан эти места являются святыми. Места евангельских событий расположены в хронологическом порядке, согласно Евангельскому синопсису. Почти все места расположены в Израиле и Палестинской автономии, и над ними сооружены храмы или часовни. Некоторые места имеют символическое значение.

Места доевангельских почитаемых событий

Места евангельских событий

Начальный период евангельской истории

Крещение Иисуса Христа. Начало служения

Служение Иисуса Христа от первой Пасхи до второй

Служение Иисуса Христа от второй Пасхи до третьей

События от третьей Пасхи до Входа Иисуса Христа в Иерусалим

События от Входа в Иерусалим до Воскресения Иисуса Христа

События от Воскресения до Вознесения Иисуса Христа

Места послеевангельских почитаемых событий

Примечания

Ссылки 
 Святые места на сайте «See The Holy Land»
 Святые места Израиля на сайте Sacred destinations
 Паломнические святыни на официальном сайте Иерусалимской Православной Церкви
 Святые места на сайте Кустодии Святой Земли
 Страничка паломника. Рассказы о святых местах. Паломничество во Святую Землю

Места
Места
Места
Места
Места паломничества
Палестина